Haugerud est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1924-2019), homme politique américain
 (1896-1971), homme politique conservateur norvégien
 (1930-2012), homme politique américain du Minnesota
 (1919-2014), femme politique conservateur norvégien

Toponyme

, quartier d'Oslo
, station du métro d'Oslo

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme